IEJE est un sigle qui peut signifier :
 IEJE, Institut d’études juridiques et économiques de Périgueux, créé en 1969, et devenu en 2010 le Département d'études juridiques et économiques de Périgueux (DEJEP).